Kastendorf ist der Name folgender Orte:

 Kastendorf (Gemeinde Königswiesen), Ortschaft von Königswiesen, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Kastendorf, deutscher Name von Castău, Kreis Hunedoara, Rumänien